Караултобе, Карауылтобе (, «холм для наблюдения») — топонимы в Казахстане:

Населённые пункты Казахстана 
 Караултобе — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Караултобе — село в Кызылординской области, подчинённое Кызылординской городской администрации.
 Карауылтобе — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

Археологические объекты 
 Караултобе — городище в Толебийском районе Туркестанской области.
 Караултобе — собирательное название крепостей на искусственных насыпях в Туркестанской области.

Горы 
 Карауылтобе — горный хребет в Тарбагатайских горах.

Литература 
 Байтанаев Бауыржан Абишевич, Антонов Михаил Александрович, Ергешбаев Азамат Адилович, Шаяхметов Анатолий Хайрутдинович.  Сторожевые "башни" Испиджаба в археологической картографии // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2020. №3.